Strausfeld ist der Familienname folgender Personen:

 Lisa Strausfeld (* 1964), US-amerikanische Informatikerin und Hochschullehrerin
 Michi Strausfeld (* 1945; eigentlich Mechthild Strausfeld), deutsche Literaturwissenschaftlerin, Übersetzerin, Verlagslektorin und Herausgeberin
 Nicholas Strausfeld (* 1942), Neurobiologe
 Peter Strausfeld (1910–1980), deutscher Grafiker

Siehe auch:
 Straußfeld